Juliano Moro (ur. 13 września 1977 roku w Palmas) – brazylijski kierowca wyścigowy.

Kariera 
Moro rozpoczął karierę w międzynarodowych wyścigach samochodowych w 1995 roku od gościnnych startów w Brazylijskiej Formule Ford, gdzie odniósł jedno zwycięstwo. Rok później w tej samej serii był już mistrzem. W późniejszych latach Brazylijczyk pojawiał się także w stawce Południowoamerykańskiej Formuły 3, USF2000 National Championship, Formuły Palmer Audi, Niemieckiej Formuły 3, Europejskiej Formuły 3000, Stock Car Brasil, 12 Horas de Tarumã, GT3 Brasil Championship, Copa Caixa Stock Car, TC2000, Brazilian Petrobras de Marcas Cup, Itaipava GT3 Brasil oraz Gaúcho Endurance Championship.

Statystyki

Bibliografia 
 Juliano Moro

Urodzeni w 1977
Brazylijscy kierowcy Południowoamerykańskiej Formuły 3
Kierowcy USF2000 National Championship
Kierowcy Formuły Palmer Audi
Brazylijscy kierowcy Niemieckiej Formuły 3
Brazylijscy kierowcy Auto GP World Series
Brazylijscy kierowcy Stock Car Brasil
Brazylijscy kierowcy TC2000